Hessenberg peut faire référence à :

Personnes:

 Gerhard Hessenberg (1874-1925), mathématicien allemand
 Karl Hessenberg (1904-1959), mathématicien et ingénieur allemand
 Kurt Hessenberg (1908–1994), compositeur allemand et professeur à la Hochschule für Musik und Darstellende Kunst de Francfort-sur-le-Main

Mathématiques:

 Matrice de Hessenberg, une matrice qui est « presque » triangulaire (à une sous-diagonale près)
 Variété de Hessenberg, une sous-variété de la variété drapeau complète définie par une fonction de Hessenberg et une transformation linéaire
 Théorème de Hessenberg, concerne une approche axiomatique de la géométrie projective